Багамира — правитель Парадана (II век) из династии .

По замечанию исследователя П. Тэндона, имя этого правителя означает «Господин Митра». При этом оно соединило части имён деда Багамиры — Багаревы и отца — Йоламиры.

Багамира предположительно был старшим сыном Йоламиры и правил около 150 года. По всей видимости, время его царствования было очень коротким, так как обнаруженные монеты с именем Багамиры очень редки. На аверсе вычеканен его обращённый в правую сторону бюст, а на реверсе — направленная вправо свастика с надписью на брахми: «Bagamirasa Yolamiraputrasa Pāratarājasa».

Преемником Багамиры стал его брат Арджуна. Возможно, внуком Багамиры был Козана.

Литература 
Исследования
 Tandon P. The Paratarajas. Ancient Indian Coins: A Comprehensive Catalogue. Nasik, India: IIRNS Publications.
 Tandon P. The Location and Kings of Pāradān. Studia Iranica 41, 2012. P. 34, 47, 49.
 Tandon P. Further Light on the Pāratarājas: an Absolute Chronology of the Brāhmī and Kharoṣṭhī Series. The Numismatic Chronicle. Vol. 169 (2009). P.138—139, 141, 144, 146,147, 152, 153, 154, 155, 156.

Паратараджи
Правители Азии II века